Kemnitz ist der Name folgender Orte:
 Kemnitz (bei Greifswald), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Kemnitz (Oberlausitz), Ortsteil der Stadt Bernstadt auf dem Eigen im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Kemnitz (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis in Sachsen
 Kemnitz (Dresden), Ortsteil der Stadt Dresden
 Kemnitz (Nuthe-Urstromtal), Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Kemnitz (Pritzwalk), Ortsteil der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Kemnitz (Salzwedel), Ortsteil der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Kemnitz (Werder (Havel)), Ortsteil der Stadt Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Kemnitz, deutscher Name von Kamienica nad Nysą Łużycką, Ortsteil der polnischen Gemeinde Trzebiel im Powiat Żarski
 Alt Kemnitz (ehemals Landkreis Hirschberg, Provinz Schlesien) in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen, siehe Stara Kamienica

Kemnitz ist ein Familienname sowie der Name des preußischen Adelsgeschlechts von Kemnitz
 Arnfried Kemnitz, Mathematiker, siehe auch: Kemnitz-Vermutung
 Gustav Adolf von Kemnitz (1881–1917), deutscher Zoologe und Anatom
 Gustav von Kemnitz (1807–1886), deutscher Kammerherr
 Hans von Kemnitz (1853–1922), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Arthur von Kemnitz (1870–1955), deutscher Diplomat und Politiker (DVP)
 Heidemarie Kemnitz (* 1955), deutsche Schulpädagogin
 Hermann Friedrich Wilhelm von Kemnitz (1826–1900), Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder)
 Magdalena Kemnitz (* 1985), polnische Ruderin und Olympiateilnehmerin 2004 sowie Silbergewinnerin der Ruder-Weltmeisterschaften 2008
 Mathilde von Kemnitz (geb. Spieß; 1877–1966), deutsche Autorin und zweite Ehefrau von Erich Ludendorff, siehe Mathilde Ludendorff

Siehe auch: 
 Chemnitz (Begriffsklärung)